Vitis (gemeente), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Vitis (plant), een plantengeslacht waartoe de druif behoort